Хенријета има више значења:
 Хенријета (Северна Каролина)
 Хенријета (Тексас)
 Хенријета (Мисури)